Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vijay Amritraj che ha battuto in finale Bob Lutz 6-4, 7-5

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1975